

Ворскла (Полтава)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Карпаты (Львов)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлист (Харьков)

Металлург (Донецк)

Металлург (Запорожье)

Металлург (Мариуполь)

Нива (Тернополь)

Сталь (Алчевск)

Таврия (Симферополь)

ЦСКА (Киев)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Украины
 Чемпионат Украины 2000/2001 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат Украины 2000/2001 на сайте Ukr-Football.org.ua

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2000/2001